Jméno Karl Lederer má více osob:

 Karl Lederer (právník) (1909–1944) – rakouský právník a účastník odboje proti Třetí říši
 Karl Lederer (politik) (1831–???) – moravský politik a vinař, poslanec Moravského zemského sněmu